Шаххат () — город в Ливии, муниципалитет Эль-Джебал-Эль-Ахдар. Расположен в 15 километрах к востоку от города Аль-Байда.

Во время восстания в Ливии в 2011 году город перешёл на сторону повстанцев.

Примечания 

Города Ливии